Populeum ist

 ein lateinisches Artepitheton von
 Sciuro-hypnum populeum
 Weinbergs-Traubenhyazinthe
 kurz für Unguentum populeum eine Bezeichnung der Pappelsalbe (siehe Pappel)
 ein Deckname von Johann Völkel